Thor, de dondergod uit de Noordse mythologie
 Thor, een geslacht van garnalen
 Thor: The Dark World, vervolg
 Thor (dansgroep), dansgroep uit Vlaanderen
 Thor (film), een speelfilm over die held
 Thor (Iowa), een plaats in de staat Iowa in de Verenigde Staten
 Thor (Marvel), een superheld van Marvel Comics
 Thor (motorfiets), een motorfietsmerk
 Thor (raket), een Amerikaans rakettype uit het begin van de Koude Oorlog
 Thor (schip, 1886), het vierde schip van A/S Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866
 Thor (schip, 1913), een schip uit 1913
 Thor (schip, 1955), een kraanschip
 e.t.s.v. Thor, studievereniging voor electrical engineering en automotive technology aan de tu/e.
 Hafþór Júlíus Björnsson, bijnaam (afkorting van voornaam) Thor, 207cm lange Sterkste Man deelnemer.
 Þór Akureyri, een IJslandse voetbalclub
 THOR (Amsterdam), voormalige voetbalvereniging uit Amsterdam, in de jaren '30 gefuseerd met KBV
 THOR (atletiek), atletiekvereniging uit Roosendaal
 THOR (hockey Breda), dameshockeyclub uit Breda uit de jaren '40
 THOR (voetbalclub), voormalige voetbalvereniging uit Venlo
 T.H.O.R. (korfbal), een korfbalclub in Rotterdam
 SV THOR, voetbalvereniging uit Lippenhuizen

Reële personen met de voornaam Thor 
 Thor, artiestennaam van Thor Salden, Vlaams winnaar Eurosong For Kids 2006
 Thor Heyerdahl, Noors antropoloog
 Thor Hushovd, Noors wielrenner